Уйгуры США  — уйгурское население США, состоящее преимущественно из беженцев с Китая.

История 
История уйгуров в Соединенных Штатах восходит к 1960-м годам, когда туда прибыло небольшое количество иммигрантов. В конце XX века, после серии синьцзянских конфликтов, еще миллионы уйгуров бежали из Синьцзяна в Казахстан, Турцию, Европу, Канаду, Австралию, Новую Зеландию и другие страны и места.

По оценке 2010 года, уйгурское население в Соединенных Штатах составляет более 8000 человек, однако Американская ассоциация уйгуров заявила, что больше людей переехало в Соединенные Штаты в 2010-х годах из-за подавления беспорядков в Урумчи в июле 2009 года в Китае. По оценкам Американской ассоциации уйгуров, на 2022 год в Соединенных Штатах проживает около 10 000 уйгуров, а по оценкам правительства Восточного Туркестана в изгнании, в Соединенных Штатах проживает от 10 000 до 15 000 уйгуров.

Считается, что несколько тысяч уйгуров проживают в районе Вашингтона, округ Колумбия, где проживает самое большое уйгурское население в Соединенных Штатах. Есть также небольшие группы уйгуров в Лос-Анджелесе, Нью-Йорке, Сан-Франциско и Хьюстоне.

В 2019 году сообщалось, что китайское правительство преследовало уйгуров в Соединенных Штатах в попытке контролировать речь и действия американцев уйгурского происхождения. Раздел 8 Закона о политике в области прав человека уйгуров от 2020 года требует отчета об «усилиях по защите граждан и резидентов Соединенных Штатов, включая этнических уйгуров и граждан Китая, легально обучающихся или временно работающих в Соединенных Штатах, которые подверглись преследованиям или запугиванию в Соединенных Штатах со стороны должностных лиц или агентов правительства Китайской Народной Республики», который должен быть подготовлен в течение 90 дней.

Организации 
Как и у других этнических групп в Соединенных Штатах, у американцев уйгурского происхождения также есть несколько организаций. Наиболее известные организации:

 Уйгурская американская ассоциация, правозащитная организация в Вашингтоне, округ Колумбия, которая была создана в 1998 году группой уйгурских зарубежных активистов для повышения осведомленности общественности об уйгурском народе.
 Движение национального пробуждения Восточного Туркестана, молодежная организация, созданная уйгурским аспирантом Салихом Худаяром в 2017 году .
 Правительство Восточного Туркестана в изгнании, созданное уйгурским активистом Анваром Юсуфом Турани в 2004 году.

Известные личности 
 Рушан Аббас, активист и вице-президент Американской ассоциации уйгуров
 Гулчехра Ходжа, журналист Радио Свободная Азия
 Шохрет Хошур, журналист Радио Свободная Азия
 Салих Худаяр , нынешний премьер-министр правительства Восточного Туркестана в изгнании
 Эльнигар Ильтебир, директор Совета национальной безопасности США по Китаю
 Ребия Кадир, бывший президент Всемирного уйгурского конгресса (резидент США)
 Гулимина Махамути, пианистка
 Шухрат Миталипов, исследователь стволовых клеток
 Майя Миталипова, работник Института биомедицинских исследований Уайтхеда при Массачусетском технологическом институте
 Анвар Юсуф Турани, политический деятель
 Нури Туркель, комиссар Комиссии США по международной религиозной свободе
 Михригуль Турсун, бывший узник лагерей перевоспитания Синьцзяна

См. также 
 Правительство Восточного Туркестана в изгнании

Примечания 

Уйгурская диаспора
Население США